Sanden kan syfta på följande:

 Sanden, Korpo, ö i Åboland, Finland

Se även
Sandarna
Sandarne (olika betydelser)
Sandören